Znada kan syfta på:

Geografi

Marocko 

 Znada (ort), Marrakech-Tensift-Al Haouz, 
 Znada (kommun), Marrakech-Tensift-Al Haouz, Kelaa-Des-Sraghna, 

Robotskapade Marockoförgreningar